Guy Wilks (né en 1981), pilote automobile britannique ;
Maurice Wilks (1904-1963), ingénieur en automobile et aéronautique, président de la société Rover ;
 Maurice Canning Wilks (1910-1984), peintre paysagiste irlandais ;
Mike Wilks (né en 1979), basketteur américain ;
Norman Wilks (1885-1944), pianiste et professeur de musique canadien ;
Samuel Wilks (1906-1964), statisticien américain, qui a donné son nom au prix Samuel Wilks ;
Samuel Wilks (1824-1911), médecin britannique ;
Spencer Wilks (1891-1971), chef d'entreprise britannique de l'industrie automobile.

Voir aussi
 ;
 ;
.